Arnold Wetl (Eibiswald, 2 de fevereiro de 1970) é um ex-futebolista profissional austríaco, meia, retirado.

Títulos 
 Copa da Áustria (1): 1996
 Campeonato português (1): 1997 
Supertaça Cândido de Oliveira (1)   1996

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Áustria
Futebolistas do SK Sturm Graz
Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Futebolistas do SK Rapid Wien
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998